Zawady Dworskie peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Zawady Dworskie, village du powiat de Maków
 Zawady Dworskie, village du powiat de Ciechanów